Kleopatra (griechisch Κλεοπάτρα die durch den Vater Berühmte; lateinisch Cleopatra) ist der Name folgender ägyptischer Königinnen und Regentinnen:

 Kleopatra (69 v. Chr.–30 v. Chr.), Ehefrau ihrer Brüder Ptolemaios XIII. und Ptolemaios XIV., Geliebte von Julius Caesar und Marcus Antonius, siehe Kleopatra VII.
 Kleopatra I. (um 204 v. Chr.–176 v. Chr.), Ehefrau von Ptolemaios V.
 Kleopatra II. (um 185 v. Chr.–116 v. Chr.), Ehefrau ihrer Brüder Ptolemaios VI. und Ptolemaios VIII.
 Kleopatra III. († 101 v. Chr.). Ehefrau von Ptolemaios VIII.
 Kleopatra IV. († 112 v. Chr.), Ehefrau ihres Bruders Ptolemaios IX., dann des Antiochos IX.
 Kleopatra V. († 69 v. Chr.), Ehefrau von Ptolemaios IX., dann von Antiochos VIII., Antiochos IX. und Antiochos X.
 Kleopatra VI. (um 95 v. Chr.–57? v. Chr.), Ehefrau von Ptolemaios XII.
 Kleopatra Berenike III. (um 120 v. Chr.–80 v. Chr.), Ehefrau von Ptolemaios X. und Ptolemaios XI.
 Kleopatra Selene (40 v. Chr.–??), Tochter von Kleopatra VII. und Marcus Antonius und Ehefrau von Iuba II. von Mauretanien.
 Kleopatra Thea (um 164 v. Chr.–121 v. Chr.), Ehefrau der syrischen Könige Alexander I. Balas, Demetrios II. und Antiochos VII.

Kleopatra ist der Name folgender antiker Frauen:
 Kleopatra (Gattin des Perdikkas II.), makedonische Königin
 Kleopatra (Gattin Philipps II.) († 336 v. Chr.), Stiefmutter von Alexander dem Großen
 Kleopatra von Makedonien († 308 v. Chr.), Schwester von Alexander dem Großen
 Kleopatra von Pontos, Tochter des Mithridates VI. von Pontos und Gattin des Tigranes II. von Armenien
 Kleopatra von Jerusalem, Gattin von Herodes dem Großen
 Kleopatra (Mätresse des Claudius), informierte Claudius über die Untreue seiner Gattin Valeria Messalina
 Kleopatra (Gattin des Gessius Florus), Gattin von Gessius Florus
 Kleopatra, Name von Zenobia, Königin von Palmyra, die ihre Abstammung von Kleopatra VII. behauptete
 Kleopatra (Alchemistin), in Ägypten

Kleopatra ist der Name folgender Frauen der griechischen Mythologie:
 Kleopatra (Tochter des Idas), Gattin des Meleagros
 Kleopatra (Tochter des Boreas) und der Oreithyia, Gattin des Phineus
 Kleopatra (Tochter des Tros), Schwester des Ilos, Assarakos und Ganymedes
 Kleopatra (Tochter des Danaos), zwei Danaiden
 Kleopatra (Gattin des Deukalion), Mutter des Idomeneus
 Kleopatra (Schwester des Midas)
 Kleopatra und Periboia, lokrische Jungfrauen

Kleopatra steht für:
 (216) Kleopatra, Asteroid des Hauptgürtels
 Kleopatra, Pseudonym von Irmgard Enderle (1895–1985), deutsche Politikerin (KPD, SADP, SPD), Gewerkschafterin und Journalistin
 Kleopatra (Software), Programm zur Zertifikatsverwaltung und Ver- bzw. Entschlüsselung

Siehe auch:
 Cleo, weiblicher Vorname
 Cleopatra